Citation steht für:
 Citation (Pferd) (1945–1970), US-amerikanisches Rennpferd
 Cessna Citation, Geschäftsreiseflugzeuge
 Chevrolet Citation, Automodell von General Motors
 Edsel Citation, Automodell der Ford Motor Company
 Citation, anderer Name für Cyromazin, Larvizid in Pflanzenschutzmitteln